Ташла́ — топоним в России:

Населённые пункты 
 Ташла — деревня, Гафурийский район, Башкортостан.
 Ташла — село, Ташлинский район, Оренбургская область.
 Ташла — село, Тюльганский район, Оренбургская область.
 Ташла — село, Ставропольский район, Самарская область.
 Ташла — хутор, Шпаковский район, Ставропольский край.
 Ташла — разъезд, Тереньгульский район, Ульяновская область.

Реки 
 Ташла (приток Большого Ика) — река в Оренбургской области и Башкортостане.
 Ташла (приток Таналыка) — река в Оренбургской области и Башкортостане.
 Ташла (приток Егорлыка) — река в Ставропольском крае.
 Ташла (приток Тамлыка) — река в Ставропольском крае.
 Ташла (приток Улы) — река в Ставропольском крае.
 Ташла (приток Урала) — река в Оренбургской области.
 Ташла — другое название реки Ташелки в Ульяновской области.

См. также 
 Малая Ташла — река в Ставропольском крае, приток Ташлы
 Солдатская Ташла — село, Тереньгульский район, Ульяновская область
 Ясашная Ташла — село, Тереньгульский район, Ульяновская область
 Ташлинский район — в Оренбургской области